Polskie dywizje piechoty:
 17 Dywizja Jana Henryka Dąbrowskiego – dywizja piechoty okresu Księstwa Warszawskiego
 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty – dywizja piechoty okresu II RP
 17 Dywizja Piechoty (LWP) – sformowana w sierpniu 1945 w Krakowie; weszła w skład Okręgu Wojskowego Kraków; w 1946 roku dywizję rozformowano.

Niemieckie dywizje piechoty:
 17 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 17 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu II wojny światowej

Rosyjskie dywizje piechoty:
 17 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 17 Dywizja Strzelców